Fan Bingbing (kineski: 范冰冰, rođena 16. rujna 1981.) kineska je glumica. Od 2013. do 2017. bila je uključena kao najplaćenija slavna osoba na Forbesovom popisu 100 kineskih slavnih nakon što je svake godine od 2006. bila među prvih 10. Pojavila se na popisu 100 najutjecajnijih ljudi časopisa Time 2017. godine.

Fanov rani rad bio je u istočnoazijskoj kinematografiji i televiziji, osobito u dramskoj seriji My Fair Princess (1998.–1999.). Proboj joj je došao s filmom Cell Phone (2003.) koji je bio film godine s najvećom zaradom u Kini. Glumila je u nekoliko kineskih filmova, među kojima su Izgubljeni u Pekingu (2007.), Buddha Mountain (2011.) i Double Xposure (2012.). Za glavnu ulogu u filmu Ja nisam Madame Bovary (2016.), Fan je osvojio nagrade na filmskom festivalu Zlatni konj, Međunarodnom filmskom festivalu u Tokiju, Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastianu i Zlatni pijetao. Njezine strane filmske uloge uključuju francuski film Stretch (2011.), korejski film My Way (2011.), američki superherojski film X-Men: Dani prošlosti budućnosti (2014.) i hongkonško-kinesko-američki film Skiptrace (2015.) .